Z4 ou Z04 peut signifier :
 BMW Z4, un roadster du constructeur automobile BMW ;
 Examen et mise en observation pour d'autres raisons (Z04), d'après la classification internationale des maladies ;
 Z4, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner ;
 Z 4 Richard Beitzen un destroyer de la Kriegsmarine ;
  ;
 Zuse 4, un ordinateur conçu par Konrad Zuse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres